Agarista kan syfta på:

 Agarista (djur) – ett släkte av fjärilar
 Agarista (växter) – ett släkte av växter